L'Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon est un IUT situé à La Roche-sur-Yon et créé en 2001. Cet établissement public de l'enseignement supérieur est une composante à part entière de l'Université de Nantes. L'institut a pour vocation principale de former des techniciens supérieurs spécialisés dans divers domaines professionnels tels que les sciences ou le commerce.

Historique 

Le Pôle universitaire yonnais fut construit en 1991. Antenne de l'université de Nantes, il devient autonome en 2001.

1989 : création du département GEA La Roche-sur-Yon au sein de l'IUT de Nantes.
1991 : installation sur le campus de la Courtaisière.
2001 : autonomie de l'IUT de La Roche-sur-Yon.

Localisation 

L'IUT de La Roche-sur-Yon est situé sur le campus de La Courtaisière, à proximité du centre-ville.

Disciplines et composantes 

Chacun des 4 départements permet de préparer un Bachelor universitaire de technologie  pour un cursus en 3 ans :
 Génie Biologique option génie de l'environnement.
 Gestion des entreprises et des administrations.
 Information et communication option Métiers du livre ou Communication des organisations
 Réseaux et télécommunication.

Il est également possible de préparer une licence professionnelle dans les domaines suivants :
 Bâtiment et construction Spécialité : Économie de la construction en maîtrise d'œuvre.
 Management des organisations Spécialité : Gestion de la paie et du social, GPS.
 Métiers de l'édition Spécialité : édition multi-supports, orientation jeunesse.
 Production industrielle Spécialité : Électrohydraulique mobile et automatismes associés.
 Protection de l'environnement Spécialité Gestionnaire des déchets.
 Réseaux et télécommunications Spécialité : Administration et sécurité des réseaux (ASUR).
 Technologies de l'information et de la communication Spécialité : Animation de réseaux et de communautés (TIC ARC)

Lien externe 
  Site officiel
 

Enseignement supérieur à La Roche-sur-Yon
Institut universitaire de technologie
Université de Nantes